Коди има више значења:
 Коди (Вајоминг)
 Коди (Небраска)